Ранчо ла Ерадура има више значења:

 Ранчо ла Ерадура (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Ерадура, Ел Естабло (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Ерадура, Колонија Кампесина (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Ерадура, Ранчо лос Горионес (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Ерадура (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику